Ryska flottan kan syfta på:

 Kejserliga ryska flottan (1696–1917)
 Rysslands flotta (1992– )

Se även 
Sovjetunionens flotta (1917–1991)